Connaughton ist der Familienname folgender Personen:
 James L. Connaughton (* 1961), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 Jared Connaughton (* 1985), kanadischer Leichtathlet
 John Connaughton (1949–2022), englischer Fußballspieler
 Pat Connaughton (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler und Baseballspieler
 Richard Connaughton (* 1942), britischer Offizier und Sachbuchautor
 Shane Connaughton (* 1941), britischer Schauspieler, Autor und Drehbuchautor